48-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
19 января 1991 года

Лучший фильм (драма): 
«Танцующий с волками»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Вид на жительство»

Лучший драматический сериал: 
«Твин Пикс»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Весёлая компания»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«День поминовения»

< 47-я Церемонии вручения 49-я >

48-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1990 год состоялась 19 января 1991 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 27 декабря 1990.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 0/7: «Крёстный отец 3»
 3/6: «Танцующий с волками»
 0/5: «Славные парни»
 1/4: «Изнанка судьбы» / «Красотка» / «Привидение»
 0/4: «Дик Трейси»
 2/3: «Вид на жительство»
 0/3: «Авалон» / «Открытки с края бездны»
 1/2: «Под покровом небес»
 0/2: «Один дома»
 1/1: «Мизери» / «Близкий друг» / «Молодые стрелки 2» / «Сирано де Бержерак»

Телевизионные награды

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="830px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
| width="290px"|<center>Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)
| width="90px"|<center>
|• Джек Леммон
|-
|<center>Мисс Золотой глобус 1991 (Символическая награда)
|<center>  
|• Кэйтлин Хопкинс (англ.) — (дочь актрисы Ширли Найт и актёра Джина Перссона)
|}

 См. также 
 «Оскар» 1991 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1991 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1991 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1991 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1991 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 48-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1991 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1991 года
Телевизионные премии 1991 года
1991 год в Калифорнии
События 19 января
Январь 1991 года